Görbe-patak (Börzsöny)
 Görbe-patak (Gyimesek)